Темур Гайратович Куйбокаров (урожд. Игонин; , род. 22 июля 2000, Ташкент) — узбекистанский и австралийский шахматист, гроссмейстер (2019).

Биография 
Научился играть в возрасте 5 лет. Изначально занимался под руководством своей матери Татьяны Игониной. В детстве и ранней юности выступал под ее фамилией.

Главное достижение узбекистанского периода — 3-й приз юниорского чемпионата Азии 2010 г. (в категории до 10 лет; участвовал в дележе 1-го места, бронзовую медаль получил по дополнительным показателям).

В 2013 г. представлял Узбекистан на юниорском чемпионате мира (в старшей возрастной категории). В 2017 г. участвовал в зональном турнире (центральноазиатская зона).

В 2016 г. вместе с семьей переехал в Перт. С 2018 г. является гражданином Австралии и представляет эту страну в международных соревнованиях.

Победитель открытых чемпионатов Австралии 2017 и 2019 гг. (в турнире 2017 г. выполнил первую гроссмейстерскую норму).

Победитель турнира серии Australian Masters 2019 г.

Победитель опен-турнира в Пинанге (2016 г.).

Представлял Австралию на юниорском чемпионате мира 2019 г.

Чемпион Австралии 2020 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Темура Куйбокарова на чемпионатах мира среди юниоров

Шахматисты Узбекистана
Шахматисты Австралии
Шахматисты XXI века
Шахматные гроссмейстеры